Гиффорд Пинчот (; 11 августа 1865 года, Симсбури (), Коннектикут, США — 4 октября 1946 года, Пайк, Пенсильвания, США) — американский лесник, политик и чиновник; член Национальной лесной комиссии, основанной Национальной академией наук (1896); первый руководитель Лесной службы США () с 1905 года до 1910 года; создатель и первый президент Национальной ассоциации охраны природы (1910—1925); основатель вместе с другом Генри Грейвсом Школы лесного управления при Йельском университете, где преподавал с 1903 по 1936 год; губернатор штата Пенсильвания (1923—1927 и 1931—1935); большую часть жизни состоял членом Республиканской партии США, хотя на короткий период становился членом Прогрессивной партии; в последние годы жизни был советником президента Франклина Рузвельта.

Пинчот известен реформирование сферы управления и развития лесов в США и своей пропагандой сохранения, планируемого использования и восстановления природных ресурсов, называя это «искусством разностороннего использования лесных продуктов на пользу человека».

Пинчот ввёл термин «этика сохранения» («консервационная этика» — ) по отношению к природным ресурсам.

Он был первым, кто научно обосновал и продемонстрировал практичность и экономическую выгоду управления лесами с непрерывной рекультивации, выведя сферу сохранения лесов в один из основных приоритетов США.
Был сторонником общенационального федерального подхода к использованию природных ресурсов, в то время как оппоненты предлагали либо региональный подход, либо свободу частного предпринимательства.

В его честь названы памятники природы — Национальный парк Гиффорда Пинчота () Национальный лес Гиффорда Пинчота ().

Примечания 

Авторы ботанических таксонов
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Йельского университета
Почётные доктора Йельского университета
Губернаторы Пенсильвании
Лесничие
Политики США
Умершие от лейкоза
Члены Республиканской партии США